D’Aversa ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto D’Aversa (1920–1969), italienischer Regisseur
 Jonathan D’Aversa (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Miguel d’Aversa (1915–2004), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Humaitá
 Roberto D’Aversa (* 1975), italienischer Fußballspieler